Austria:
 Strobl – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Osoby:
 Claudia Strobl – austriacka narciarka
 Fritz Strobl – austriacki narciarz
 Heinz Strobl – austriacki muzyk
 Jochen Strobl – włoski sportowiec
 Josef Strobl – austriacki narciarz
 Karl Hans Strobl – czeski pisarz
 Rudolf Strobl – polski pianista
 Zsigmond Kisfaludi Strobl – węgierski rzeźbiarz

Zobacz też:
 Strobel